BZE steht als Abkürzung für:
 Belize (UNDP-Code)
 Philip S. W. Goldson International Airport in Belize City (IATA-Code)
 Bodenzustandserhebung in Wäldern in Deutschland
 Berufsbildungszentrum Euskirchen
 Benzoylecgonin, ein Metabolit von Kokain

Abkürzung